Anna Smith peut désigner :
 Anna Smith (1988-), joueuse de tennis britannique ;
 Anna Deavere Smith (1950-), actrice américaine.

Pseudonyme 

 Vickie Lynn Hogan (1967-2007), mannequin et actrice américaine.

Voir aussi 
 Anna Nicole Smith : Destin tragique, un film américain réalisé par Keoni Waxman et diffusé en 2007